«Руи́ны стреля́ют…» — советский шестисерийный телевизионный художественный фильм, снятый режиссёром Виталием Четвериковым на киностудии «Беларусьфильм».

 год — 1 и 2 серии,  год — 3 и 4 серии,  год — 5 и 6 серии.

Повествует о героическом подвиге минских подпольщиков в период немецкой оккупации в годы Великой Отечественной войны (1941—1945).

Сюжет 

Фильм основан на реальных событиях, описанных в документальной повести советского писателя Ивана Новикова «Руины стреляют в упор», посвящённой героям минского подполья в годы Великой Отечественной войны.

В центре событий — реальные подпольщики: инженер Исай Казинец, военнослужащий Иван Кабушкин, студент Владимир Омельянюк. 

После захвата Минска немцами 28 июня 1941 года в город возвращаются не сумевшие эвакуироваться Козинец и Омельянюк. В колонне военнопленных через разрушенный город ведут Кабушкина и минчанина Семёна. В окрестностях Минска вступают в бой окруженцы во главе с полковником Ничепоровичем. 

С первых дней оккупации Минска они начали создавать подпольные группы. Их главным оружием была ненависть к оккупантам. 

Вскоре подпольщикам удалось установить связь с партизанами, и они стали планировать совместные операции...

В ролях

Съёмочная группа

Примечания 

Телевизионные мини-сериалы 1970-х годов
Телефильмы СССР по алфавиту
Телесериалы СССР 1970 года
Телесериалы студии «Беларусьфильм»
Телефильмы, снятые по заказу Гостелерадио СССР
Исторические телесериалы СССР
Телесериалы на русском языке
Фильмы Виталия Четверикова
Экранизации повестей
Исторические фильмы о 1940-х годах
Телесериалы о Великой Отечественной войне
Фильмы о партизанах